Прайс може да се отнася за:
 Прайс, град в Юта, САЩ
 Прайс (окръг), окръг в Уисконсин, САЩ

 Хора
 Леонтин Прайс (р. 1927), американска певица
 Рей Прайс (1926 – 2013), американски музикант
 Стюарт Прайс (р. 1970), английски музикант
 Том Прайс (1949 – 1977), уелски автомобилен състезател